109 Wołżski Pułk Piechoty (ros. 109-й пехотный Волжский полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 17 maja 1797 za panowania cara Pawła I. Wielokrotnie był przemianowywany od nazwisk kolejnych dowódców.

Święto pułkowe: 4 lutego. Dyslokacja w 1914: Kowno (Ковно).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 20 Korpus Armijny (20 АК, 20 армейский корпус), Ryga
 28 Dywizja Piechoty (28-я пех. див.), Kowno
 109 Wołżski Pułk Piechoty (109-й пехотный Волжский полк), Kowno

Bibliografia
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm (ru)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=317 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko w Kownie